Tambon Tha Sawang (Thai: ) ist eine Gemeinde (Tambon) des Landkreises (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) Mueang Surin. Surin ist die Hauptstadt der Provinz Surin, sie liegt im Nordosten Thailands, dem so genannten Isan.

Geographie 
Nachbargemeinden von Tha Sawang sind (von Norden im Uhrzeigersinn): Na Di, Kae Yai, Nok Mueang und Kho Kho des Landkreises (Amphoe) Mueang Surin der Provinz Surin sowie Nong Teng, Chumsaeng und Lamduan des Kreises Krasang der Provinz Buriram.

Wirtschaft 
Der Haupterwerbszweig der Gemeinde Tha Sawang ist der Ackerbau, wobei hauptsächlich Reis und Gemüse angebaut wird.
Eine weitere Einkommensquelle ist die Herstellung von hochwertigen Seidenstoffen. Seiden- und Brokatstoffe waren auf dem APEC-Gipfel 2003 in Bangkok das „offizielle Souvenir“.

Verwaltung 
Die Gemeinde Tha Sawang wird von einer „Tambon Administrative Organization“ (TAO,  – Verwaltungs-Organisation) verwaltet. Sie ist unterteilt in 20 Dorfgemeinschaften (Muban).

Impressionen von der Stoffherstellung

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zu Tha Sawang von thaitambon.com (in Thai)
Artikel des TAT-e-Magazine: Traditional Textiles of Lower I-San (in Englisch)
Beispiele von Seidenstoffen, die von der OTOP mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden (in Englisch)

Ort in Thailand
Provinz Surin